Новокалманский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Калманском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новокалманка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 637 человек, в том числе 307 мужчин и 330 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Новокалманка (село, административный центр) — 
 Новотроенка (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Калманского района
Сельские поселения Алтайского края